Liga Campionilor 2007-2008 a fost cea de-a cincizeci și treia ediție a competiției de fotbal Liga Campionilor (a șaisprezecea a noului format). Finala s-a disputat la Moscova, Rusia, pe data de 21 mai 2008. Acest meci a fost difuzat pe PRO TV și PRO TV HD.

Echipe participante 

76 de echipe au participat în sezonul 2007-2008 al Ligii Campionilor de la 52 asociații. Fiecare asociație a avut un număr stabilit de echipe calificate în Liga Campionilor pe baza coeficientului UEFA. Liechenstein (asociația 38) nu a avut nici o echipă în această competiție. 
Mai jos este schema de calificare pentru Liga Campionilor 2007-2008:

 Asociațiile 1-3 (Spania, Italia și Anglia) au avut câte 4 echipe calificate
 Asociațiile 4-6 (Franța, Germania și Portugalia) au avut câte 3 echipe calificate
 Asociațiile 7-15 (Olanda, Grecia, Rusia, România, Scoția, Belgia, Ucraina, Cehia și Turcia) au avut câte 2 echipe calificate
 Asociațiile 16-36, 38-53 au avut câte 1 echipa calificată
 
Turul 1 preliminar:  (28 de echipe)

 28 de campioane de la asociațiile 25-36, 37-53 

Turul 2 preliminar:  (28 de echipe)

 14 câștigătoare din turul 1 preliminar
 8 campioane de la asociațiile 17-24 (Bulgaria, Israel, Norvegia, Austria, Serbia, Polonia, Danemarca, Ungaria)
 6 echipe clasate pe locul 2 de la asociațiile 10-15 

Turul 3 preliminar:  (32 de echipe)

 14 câștigătoare din turul 2 preliminar
 6 campioane de la asociațiile 11-16
 3 echipe clasate pe locul 2 de la asociațiile 7-9
 6 echipe clasate pe locul 3 de la asociațiile 1-6
 3 echipe clasate pe locul 4 de la asociațiile 1-3 

Faza grupelor:  (32 de echipe)

 16 câștigătoare din turul 3 preliminar
 10 campioane de la asociațiile 1-10
 6 echipe clasate pe locul 2 de la asociațiile 1-6

Turul 1 preliminar 

 Dinamo Zagreb a câștigat returul cu echipa azeră Khazar Lenkoran în prelungiri.
 BATE Borisov a câștigat returul cu echipa cipriotă APOEL Nicosia în prelungiri.

Turul 2 preliminar 

 FC Copenhaga a câștigat returul cu echipa israeliană Beitar Ierusalim în prelungiri.
 Slavia Praga a câștigat returul cu echipa slovacă Zilina la loviturile de departajare, scor 4-3.

Turul 3 preliminar 

 Celtic a câștigat returul cu echipa rusă Spartak Moscova la loviturile de departajare, scor 4-3.

Faza grupelor

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Optimi de Finală

Sferturi de Finală

Semifinale

Finala

Golgheteri 

 Nu s-au luat în calcul golurile marcate în cele 3 tururi preliminare și golurile marcate la loviturile de departajare;
 170 de jucători de la 32 echipe au înscris în total 330 goluri dintre care 16 din penalty și 9 autogoluri.

Vezi și 
 Cupa UEFA 2007-08
 Cupa UEFA Intertoto 2007

Legături externe 
 Site oficial UEFA
 Site de coeficienți Bert Kassiesa

Sezoanele Ligii Campionilor
2007 în fotbal
2008 în fotbal